Gretna (Flórida)
 Gretna (Luisiana)
 Gretna (Nebraska)
 Gretna (Virgínia)
 Gretna F.C.
 Mount Gretna

Desambiguações de topônimos